Superligaen 2005/2006 var den 16:e säsongen i den danska fotbollsligan Superligaen, styrd av Dansk Boldspil-Union. Säsongen startade den 19 juli 2005 och slutade med slutomgången den 14 maj 2006.

FC Köpenhamn kvalificerade sig, som danska mästare, till kvalet för Champions League 2006/2007 och Royal League 2006/2007. Brøndby IF kvalificerade sig, som tvåa i ligan, till Uefacupen 2006/2007 och Royal League. Odense BK kvalificerade sig, som trea i ligan, till Intertotocupen 2006 och Royal League, medan fyran Viborg FF bara får spela i Royal League. SønderjyskE och AGF flyttas ner till 1. division. Vinnaren och tvåan av 1. division flyttas upp till Superliga.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar 
 Onside.dk (Viasat sportsida) 
 FAs tabell

2005 i Danmark
2006 i Danmark
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005/2006